Антемий (Anthemius) може да се отнася за:

 Антемий (префект), източноримски регент (408-414) на Теодосий II; дядо на император Антемий
 Антемий Изидор, консул 436 г., син на регента; чичо на имп. Антемий
 Прокопий Антемий, западно-римски император (467-472)
 Антемиол (453–471), военачалник, син на имп. Антемий
 Прокопий Антемий, консул 515 г., син на имп. Антемий
 Антимий от Трал (474–558), източноримски архитект на църквата Света София в Константинопол.